Seiding ist der Ortsname von

 Seiding (Rechtmehring), Ortsteil der Gemeinde Rechtmehring, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Seiding (Weyarn), Ortsteil der Gemeinde Weyarn, Landkreis Miesbach, Bayern

Siehe auch:
 Seidinger